Voyager puede referirse a:

 Voyager, cualquiera de las dos sondas espaciales estadounidenses enviadas a los planetas exteriores;
 Voyager,  el navegador web para ordenadores Amiga;
 Proximat Voyager, el navegador web para Microsoft Windows;
 Star Trek: Voyager, la serie de televisión; o
 Voyager, el disco de Mike Oldfield de 1996